Кічеря () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Кічеря () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Томешть.
 Кічеря () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Стеніца.